Comitatus (groep) - de volgelingen van een Germaanse leider
Middeleeuws Latijnse benaming voor een graafschap
Een veldleger uit het Laat-Romeinse leger: Comitatus (leger)
Posse comitatus, een groep door de autoriteiten (bijvoorbeeld de plaatselijke sheriff) opgeroepen en gemachtigde burgers die in de Verenigde Staten politietaken uitvoert
Posse Comitatus Act, een Amerikaanse wet die het verbiedt om de nationale strijdkrachten als posse comitatus in te zetten.